Дуэт Эрик Буторак / Джейми Маррей — чемпионы турнира.

Победители турнира 2006 года — пара Крис Хаггард / Иво Карлович — не защищала свой титул, однако южноафриканец принимал участие в турнире (вместе с британцем Джеймсом Оклендом), проиграв в первом же матче.

Посев 

  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер /  Юлиан Ноул (Финал)

<ol start="3">
  Ярослав Левинский /  Франтишек Чермак ''(Четвертьфинал)
  Симон Аспелин /  Роберт Линдстедт ''(Четвертьфинал)
<ol>

Ход турнира

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007